Cornejo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Xavier Cornejo
 Carolina Cornejo